Saurenchelys är ett släkte av fiskar. Saurenchelys ingår i familjen Nettastomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Saurenchelys